Mun In-Guk (em coreano:문인국; Nampho, 29 de setembro de 1978) é um futebolista norte-coreano que atua como meia.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Coreia do Norte
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010